Schönefeld bezeichnet:
 Orgelbau Schönefeld, Orgelbaufirma in Stadtilm, Thüringen

Schönefeld ist der Name folgender Orte:
 Schönefeld, Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Schönefeld (Beelitz), Ortsteil von Beelitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Schönefeld (Niedergörsdorf), Ortsteil von Niedergörsdorf im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Schönefeld (Leipzig), Stadtteil von Leipzig, Sachsen
 Schönefeld, Stadtteil von Moers, Nordrhein-Westfalen
 Schönefeld (Nuthe-Urstromtal), Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 der deutsche Name der russischen Siedlung Praslowo (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad

Schönefeld oder Schoenefeld ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Schönefeld (* 1957), deutsche Juristin
 Claus Müller-Schönefeld (1910–1991), deutscher Maler und Grafiker
 Doris Schönefeld (* 1953), deutsche Sprachwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Helmut Schönefeld (1916–1997), deutscher Generalleutnant
 Henry Schoenefeld (1857–1936), amerikanischer Komponist und Pianist
 Justin Schoenefeld (* 1998), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Nina E. Schönefeld (* 1972), deutsch-polnische Videokünstlerin
 Stephan von Schönefeld († 1632), Arzt und Ichthyologe
 Wilhelm Müller-Schönefeld (1867–1944), deutscher Maler
 Willy Schönefeld (1885–1963), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Flughafen Berlin-Schönefeld
 Schenefeld
 Schönfeld